Thomas Thynne peut se référer à :

 Thomas Thynne, (1647/8-1682), propriétaire et homme politique anglais ;
 Thomas Thynne (1640-1714),  Weymouth, pair anglais ;
 Thomas Thynne (1710-1751),  Weymouth, pair anglais ;
 Thomas Thynne (1734-1796),  de Bath, homme politique anglais ;
 Thomas Thynne (1765-1837),  de Bath, pair anglais ;
 Thomas Thynne (1862-1946),  de Bath, pair anglais.

Voir aussi